El término anaglifo (del griego ana+gluphein - "tallar", "grabar") puede referirse:

 a un anaglifo, un vaso u objeto tallado "en relieve abultado".
 a un anaglifo u ornamento grabado o tallado en bajo relieve de piedras duras o preciosas, como los llamados Anaglypha traiana;
 a un anaglifo, un método de codificación de una imagen tridimensional a una sola imagen mediante la superposición de pares de imágenes.